Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Margaret Court 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Margaret Court (finale)
 Margaret Court (semifinali)
 Ol'ga Morozova (secondo turno)

 Rosie Casals (quarti di finale)
 Kristien Shaw (quarti di finale)
 Betty Stöve (semifinali)
 Carrie Meyer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1977